Petitot ist der Familienname folgender Personen:

 Ennemond Alexandre Petitot (1727–1801), französischer Architekt des Klassizismus im Herzogtum Parma
 Jean Petitot (1607–1691), Genfer Maler